Финал Кубка Италии по футболу 2006 () − финальный матч розыгрыша Кубка Италии 2005/2006 Матч состоял из двух матчей между «Ромой» и «Интернационале». Первый матч был сыгран в Риме 3 мая 2006 года, а ответный — 11 мая. «Интернационале» выиграл трофей с общим результатом 4:2. Это был второй финал между клубами. Первый был сыгран в прошлом году. «Рома» играла в финале в 13-й раз, а «Интер» — в 9-й раз. Главный тренер «Интернационале» Роберто Манчини в десятый раз выиграл Кубок Италии (шесть раз как игрок и четыре как тренер).

Путь к финалу

Отчёты о матчах

Первый матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ответный матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ссылки 
 Результаты турнира на RSSSF.com

2006
Матчи ФК «Рома»
Матчи ФК «Интернационале»
Футбол в Италии в 2006 году
События 3 мая
Май 2006 года
Футбольные соревнования в Риме
События 11 мая
Футбольные соревнования в Милане